Lac des Neiges peut se référer à:

Hydronymes

Barrière-du-Lac-des-Neiges, lieu-dit de Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec
Lac-des-Neiges, hameau dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec
Forêt ancienne du Lac-des-Neiges, écosystème forestier exceptionnel dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé, MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec
Lac des Neiges, lac dans Shawinigan (ville), Mauricie, Québec
Lac des Neiges, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec
Lac des Neiges, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, Québec
Lac des Neiges, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, Québec
Lac des Neiges (Lac-Jacques-Cartier), lac dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec
Lac des Neiges, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec
Lac des Neiges, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec
Petit lac des Neiges, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec
Petit lac des Neiges, lac dans Saint-Raymond (Ville), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec
Lac de la Perdrix des Neiges, dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec
Lac des Premières Neiges, lac dans Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec